Bellen bezeichnet:

 die Lautäußerung eines Hundes, siehe Bellen

Bellen ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander von der Bellen (1859–1924), liberaler russischer Politiker und Adeliger
 Alexander Van der Bellen (* 1944), österreichischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Heinz Bellen (1927–2002), deutscher Althistoriker
Hugo J. Bellen (* um 1953), belgisch-amerikanischer Genetiker

Bellen ist der Name folgender Orte:

 Bellen (Brockel), Ortsteil der Gemeinde Brockel, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Bellen (Rettenberg), Weiler in der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
Siehe auch:
 Belle
 Belen